Das Thema Arbeitsabstand behandeln die Artikel:
 Arbeitsabstand (Fotografie)
 Arbeitsabstand (Mikroskopie)